Сан-Николау ( — Святой Николай) — топоним:

 Сан-Николау — муниципалитет, штат Риу-Гранди-ду-Сул Бразили.
 Сан-Николау — остров в северной части Кабо Верде.

 Португалия
 Сан-Николау — район (фрегезия), округа Лиссабон муниципалитет Лиссабон.
 Сан-Николау — район (фрегезия), муниципалитет Марку-де-Канавезеш округа Порту.
 Сан-Николау — район (фрегезия), муниципалитет Мезан-Фриу округа Вила-Реал.
 Сан-Николау — район (фрегезия), муниципалитет Порту округа Порту.
 Сан-Николау — район (фрегезия), муниципалитет Сантарен округа Сантарен.

См. также 
 Святой Николай (значения)